NIG est un code, qui signifie :
 Niger, selon la liste des codes pays du CIO
 AeroContractors Company of Nigeria, selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le Code AITA des compagnies aériennes, Aero Contractors Company of Nigeria a pour code AJ

Code